Guerra Siria, Guerra de Siria, Guerra en Siria puede hacer referencia a:
Las Guerras Sirias
 La Guerra romano-siria
 La Guerra Civil Siria (2011-presente), actual conflicto bélico que se desarrolla en Siria.

Notas 

Historia de Siria
Siria